GCT est un sigle qui peut désigner :
 Global Champions Tour, une compétition internationale de saut d'obstacles ;
 Groupe chimique tunisien, une entreprise publique tunisienne de production et de transformation de phosphate extrait en Tunisie ;
 gestion de coûts télécoms, l’ensemble des outils et ressources qui ont pour objectif d’optimiser et de rationaliser la gestion des dépenses télécoms.